

Sigle 
 THT – acronimo di through-hole technology, una tecnologia di montaggio di componenti elettronici
 THT – abbreviazione del tetraidrotiofene

Codici 
 THT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tamchakett (Mauritania)
 tht – codice ISO 639-3 della lingua tahltan